Камил (Camillus, Camille) може да се отнася за:

 мъжкото име Камил, женското име Камила
 Когномен на фамилията Фурии като:
 Луций Фурий Камил, два римски консула
 Марк Фурий Камил, два консула и др.
 Луций Арунций Камил Скрибониан, консул 32 г.

Други:
 Камила, животно